

Irã(o) 
 Fars (província) — província do Irã(o)
 Fars (dialetos) — dialetos falados na província homônima
 Pérsis — região histórica, também chamada Pars ou Fars
Fars (província eclesiástica) — antiga província eclesiástica da Igreja do Oriente
 Agência de Notícias Fars — agência de notícias iraniana

Outros 
 Rio Fars — rio situado na República da Adigeia, no sudoeste da Rússia
 Forças Armadas Revolucionárias do Saara — grupo rebelde da etnia tubu que atua no Níger

Desambiguação